Sandlauken ist der Name zweier Orte in Ostpreußen, die heute zu Russland gehören:
 Sandlauken, Kreis Königsberg/Samland: Doroschny (Kaliningrad), Siedlung im  Rajon Gurjewsk (Kaliningrad), Oblast Kaliningrad
 Sandlauken (1938–1946 Sandfelde), Kreis Tilsit-Ragnit: Nowokolchosnoje, Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad